

Обергофен-ім-Іннталь — громада в землі Тіроль

Обергофен-ам-Тунерзее — громада в кантоні Берн